Odiase ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Elide Odiase (1934–2013), nigerianischer Komponist
 Norense Odiase (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tai Odiase (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler